Ву́лиця Профе́сора Буйка́ — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

Вулиця Професора Буйка 
 Вулиця Професора Буйка — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Професора Буйка — вулиця в місті Львів.

Вулиця Буйка 
 Вулиця Буйка — вулиця в місті Фастів.

Вулиці, названі на честь людей